Zilupes novads – jedna ze 109 jednostek administracyjnych (novads) na Łotwie powstałych 1 lipca 2009 roku. Stolicą jest Zilupe.

Demografia

Struktura etniczna 

Na 1 stycznia 2010 roku struktura etniczna (narodowości) w novads przedstawia się następująco:

Przypisy 

Novadi Łotwy